Avan kan syfta på:

Avan – en tätort i Luleå kommun, 
Avanleden, allmän färjeled mellan Avan och Fårhusnäset över Luleälven . Vintertid ersätts färjeleden av en isväg, 
 Avan, Jerevan – ett av de tolv distrikten i Jerevan i Armenien

Insjöar i Sverige

Avan, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Avan (Burträsks socken, Västerbotten, 716471-169311), sjö i Skellefteå kommun, 
Avan (Burträsks socken, Västerbotten, 718919-167982), sjö i Skellefteå kommun, 
Avan (Degerfors socken, Västerbotten, 715289-168411), sjö i Vindelns kommun, 
Avan (Degerfors socken, Västerbotten, 716797-168767), sjö i Vindelns kommun, 
Avan (Degerfors socken, Västerbotten, 716973-168734), sjö i Vindelns kommun,  (17 ha)
Avan (Degerfors socken, Västerbotten, 717336-168407), sjö i Vindelns kommun, 
Avan (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (7,35 ha)
Avan (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (8,85 ha)
Avan (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Avan (Skellefteå socken, Västerbotten, 721657-172360), sjö i Skellefteå kommun, 
Avan (Skellefteå socken, Västerbotten, 721673-172398), sjö i Skellefteå kommun, 
Avan (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (37,9 ha)
Avan (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (6,57 ha)
Avan (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (89,8 ha)
Avan (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (21,9 ha)
Avan (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (67,3 ha)
Avan (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (28,8 ha)
Avan (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (6,68 ha)
Lill-Avan, sjö i Piteå kommun och Älvsbyns kommun,  (22,2 ha)
Avan (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725132-165046), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,2 ha)
Avan (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728895-168006), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,03 ha)
Avan (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729871-169681), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,63 ha)

Se även
Aven
Lista över insjöar i Sverige med namn som slutar på -avan

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn